Kaukalaukis ist der litauische Name russischer Orte in der Oblast Kaliningrad:
 Jassenskoje, Siedlung im Rajon Gwardeisk (bis 1946: Kuglack, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Kudrjawzewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (bis 1946: Kuglacken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)